Merritt může být:

příjmení
 viz Merritt (příjmení)

křestní jméno
 Merritt Butrick (1959–1989) – americký herec
 Merritt Wever (* 1980) – americká herečka

ostatní
 Merritt (ostrov) – ostrov blízko pobřeží Floridy